Alexander « Alex » Henley, est un personnage de la série britannique Skins. Interprété par Sam Jackson, il apparaît pour la première fois au cours du  de la saison 6.

Alex vit avec sa grand-mère dont il est très proche. Au départ, il semble avoir des difficultés à s'intégrer au reste du groupe, qui n'arrive pas à avancer depuis la mort de Grace. Cependant, il devient très vite ami avec Liv, avec qui il créera une forte amitié. Il laisse sa vie se guider par un dé qu'il lance tous les matins en suivant ce que le nombre affiché lui demande de faire. Fêtard accompli, il accumule les conquêtes au cours de ses nombreuses soirées.

Notes et références 

Personnage de Skins
Naissance en 1994 de fiction